Шестой чемпионат Украины по футболу был разыгран с 20 июля 1996 года по 22 июня 1997 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Киевское «Динамо», которое, после 7-летнего перерыва, вновь возглавил Валерий Лобановский, не встретило серьёзной конкуренции на пути к чемпионству и продолжило свою гегемонию в украинском футболе. Серебряные награды выиграл донецкий «Шахтёр», реабилитировавшись за провальное выступление в предыдущем сезоне (10-е место). Третьей неожиданно стала команда-дебютант высшей лиги — полтавская «Ворскла». В свою очередь, призёры прошлого сезона — «Черноморец» и «Днепр» — заняли только 7-е и 4-е места соответственно.

Участники 

В ходе реформирования команда «ЦСКА-Борисфен» была разделена и в высшей лиге с начала сезона выступала команда ЦСКА.

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, полтавская «Ворскла» и днепропетровский «Днепр» — в Кубке УЕФА, а донецкий «Шахтёр» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Кременчугский «Кремень» и винницкая «Нива» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышли 2 клуба с названием «Металлург»: донецкий и мариупольский.

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1996/1997 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1996/1997 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1996/1997 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1996/1997 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1996/1997 на wildstat.ru
 Сезон 1996/1997 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1996/1997 на stat-football.com

1996/1997
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997
Футбол на Украине в сезоне 1996/1997